Jorge II de Grecia (en griego: Γεώργιος Βʹ, Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων; Atenas, 19 de julio de 1890 - id. 1 de abril de 1947) fue rey de los helenos de 1922 a 1924, de 1935 a 1941, y de 1946 a 1947). Era hijo primogénito del rey Constantino I de Grecia y de la princesa alemana Sofía de Prusia.

Biografía

Primer reinado y exilio 
Nació en Tatoi, propiedad perteneciente a la Corona situada cerca de Atenas. Contrajo matrimonio con la princesa Isabel de Rumania en 1921, su prima segunda. Ascendió al trono por primera vez  en 1922, después de que el ejército obligara a su padre a abdicar por la derrota griega en la guerra greco-turca. La monarquía se encontraba en una posición precaria, pero fue aún más desacreditada después del fallido golpe de Estado que unos oficiales monárquicos intentaron llevar a cabo en octubre de 1923. Se pidió a Jorge que se alejara de Grecia tres meses, para que el Parlamento pudiera debatir sobre la permanencia de la monarquía. Aunque Jorge se negara a abdicar, se exilió a Rumanía con su esposa y fue oficialmente depuesto el 25 de marzo de 1924, fecha de la proclamación de la República. Sus bienes fueron confiscados y se le quitó la nacionalidad griega. 

Mientras su mujer permanecía en Bucarest, Jorge pasaba cada vez más tiempo en Inglaterra o visitando a su madre que residía en Florencia. En 1932, se trasladó definitivamente a Inglaterra y se divorció de Isabel en 1935. No tuvieron hijos.

Restauración de la monarquía 
Mientras tanto Grecia había tenido 23 cambios de gobierno, una dictadura y 13 golpes de estado. En octubre de 1935, el General Georgios Kondilis derrocó el gobierno de la República con un golpe militar y se proclamó Regente. Organizó entonces un plebiscito para legitimar su gobierno y para que el pueblo se pronunciara sobre la restauración de la monarquía. Ésta fue aprobada por un 95 % de votos favorables. El voto no era secreto y era obligatorio votar.

Jorge regresó de inmediato a Grecia, pero chocó con Kondilis al querer decretar una amnistía general. Por otro lado, nombró a Konstantinos Demertzis como primer ministro hasta la celebración de las elecciones previstas para enero de 1936. El escrutinio no dio la mayoría a ningún partido y dejó al Partido Comunista la posibilidad de inclinar la balanza hacia uno u otro partido. La incertidumbre política, se vio agravada por una serie de muertes repentinas de destacados políticos, entre los que se encontraban Kondilis y Demertzis.

Dictadura de Metaxas 
El 4 de agosto de 1936, Jorge aceptó que Ioannis Metaxas estableciera una dictadura, firmando decretos que disolvían el Parlamento, prohibían los partidos políticos, suprimían la Constitución y fundaban un régimen denominado Tercera Civilización Helénica. El rey, gobernando con el primer ministro Metaxas, lideraba un régimen fascista en el que sus oponentes eran arrestados y una estricta censura era impuesta. Se estableció una lista de libros prohibidos en la que figuraban por ejemplo autores como Platón, Tucídides y Jenofonte, así como Freud, Kant, Tolstói y Dostoievski.

Segunda Guerra Mundial 
A pesar de las tendencias fascistas del régimen, y de los fuertes lazos económicos con Alemania, el rey Jorge tenía sentimientos pro-británicos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 28 de octubre de 1940, Metaxas se negó a que las tropas italianas de Mussolini estuvieran estacionadas en Grecia, e Italia respondió invadiendo su territorio en una campaña llamada Guerra Greco-Italiana. El ejército griego opuso una sólida defensa y llegó a ocupar la mitad sur de Albania, pero cuando el ejército alemán lanzó una ofensiva desde Bulgaria, el ejército griego y el Cuerpo Expedicionario británico fueron derrotados y toda la parte continental de Grecia fue ocupada.

El 23 de abril de 1941, el rey Jorge y su gobierno se refugiaron en Creta, pero tras el bombardeo de la isla por la aviación nazí tuvieron que trasladarse a Egipto. Al poco tiempo se exiliaron en Londres, parece ser que presionados por algunos ministros pro-italianos del gabinete del rey Faruq I de Egipto.

Durante el resto del conflicto, Jorge siguió siendo jefe de Estado de Grecia, reconocido internacionalmente y apoyado por el gobierno en el exilio y por las tropas griegas que luchaban en Medio Oriente. Mientras tanto en la Grecia ocupada, los partisanos de izquierda del Frente Nacional de Liberación (EAM) y del Ejército Nacional y Popular de Liberación (ELAS) asumían el grueso de la resistencia contra el ejército de ocupación y gozaban del respaldo de la mayoría de la población. Pero según se iba vislumbrando el final de la guerra, la perspectiva del regreso del rey Jorge a Grecia causaba disensiones tanto en Grecia como entre los griegos en el extranjero. Aunque el rey había renunciado al régimen de Metaxas en un mensaje radiofónico, gran parte de su pueblo y muchos políticos se negaban a que regresara, debido a su respaldo a la dictadura. En noviembre de 1943, Jorge dirigió una carta al primer ministro en el exilio, Immanuel Tsuderos, proponiendo estudiar con el gobierno la fecha de su regreso a Grecia. Deliberadamente o casualmente, en la versión publicada las palabras "la fecha" se omitieron dando así la impresión de que Jorge había aceptado un plebiscito sobre la monarquía, por mucho que se emitiera una rectificación posterior.

En 1944 el rey y el gobierno en el exilio, cuyo primer ministro era ahora Georgios Papandreu, se trasladaron a El Cairo para preparar su retorno a Grecia. Mientras tanto, un gobierno de mayoría comunista había sido establecido en la Grecia ocupada, y una revuelta pro-EAM había estallado en el seno de las fuerzas armadas griegas estacionadas en Egipto, y había sido duramente reprimida por las fuerzas británicas y los oficiales leales al rey. Se decidió entonces en la Conferencia de Líbano de mayo de 1944, convocar un referéndum sobre la permanencia de la monarquía. Presionado por los Aliados, Jorge fue obligado a nombrar al arzobispo de Atenas Damaskinos como Regente, en enero de 1945. Damaskinos constituyó inmediatamente un gobierno de mayoría republicana.

Regreso a Grecia 
En las elecciones del 31 de marzo de 1946, los partidos monárquicos se hicieron con la mayoría de los escaños en el Parlamento, y en el referéndum del 1 de septiembre del mismo año, 69 % de los griegos aprobaron el regreso del rey. El censo electoral había sido revisado bajo supervisión de los Aliados y los comunistas se abstuvieron. Pero la participación registrada fue del 90 %. Estos resultados reactivaron la guerra civil.

Cuando Jorge regresó a Atenas el 26 de septiembre, encontró un país al borde del colapso económico y dominado por una grave inestabilidad política. Falleció de arteriosclerosis el 1 de abril de 1947, después de que fuera encontrado inconsciente en su habitación del palacio real de Atenas. 

Le sucedió en el trono su hermano Pablo I. Se cuenta que debido a sus numerosos periodos de exilio, habría comentado que "la mejor herramienta para un rey de Grecia es una maleta."

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Grecia del siglo XX (casa de Glücksburg)

Grecia en la Segunda Guerra Mundial

Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de tercera clase de la Orden del Águila Roja
Monarcas ortodoxos
Fallecidos en Atenas
Personas de Atenas
Anticomunistas de Grecia